

Sources 
 Géoportail (notamment ses anciennes cartes et photographies aériennes) et/ou Google Maps (sites consultés le ), pour divers points de détails.
 Informations disponibles sur cette ligne et les lignes connexes, sur SNCF Open Data et inventaires-ferroviaires.fr (sites consultés le ).

Saint-Roch - Frévent